Michael Belkin  est un joueur canadien de tennis, né le  à Montréal.

Palmarès 
 Open d'Australie : quart de finaliste en 1968
 Masters de Cincinnati : demi-finaliste en 1969
 Masters du Canada : demi-finaliste en 1969

Lien externe 

 

Joueur canadien de tennis
Naissance en juin 1945
Naissance à Montréal
Anglo-Québécois